Нола — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Неаполь.
 Нола (ЦАР) — административный центр префектуры Санга-Мбаэре, Центральноафриканская Республика.
 Нола (река) — река в Муезерском районе Карелии, Россия.